МсХК «Жилина» () — хоккейный клуб из города Жилина, Словакия.

С 2001 года входит в состав Словацкой экстралиги.

Цвета клуба: жёлтый, зелёный.

История 
Чемпион Словакии сезона 2005/06. Победитель I словацкого дивизиона в сезоне 2000/2001. В сезонах 1964/65, 1984/85 и 1991/92 команда выиграла чемпионат в Словацкой Народной Лиге.

В сезоне 2010/11 МсХК «Жилина» в Словацкой экстралиге заняла 10 место.

Статистика

Словацкая экстралига 
 1 место: 2005/06
 5 место: 2003/04
 6 место: 2004/05
 8 место: 2001/02, 2002/03, 2007/08
 9 место: 2008/09
 10 место:  2006/07, 2009/10, 2010/11

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт фан-клуба 

Жилина
Жилина